Wietze, een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Wietzesiedlung, een groep van drie nederzettingen ontstaan in de jaren 40, toen bewoners van Hannover deze stad wegens bombardementen ontvluchtten
 Wietze (Aller), een rivier in Duitsland die in de Aller uitmondt
 Wietze (Örtze), een rivier in Duitsland die in de Örtze uitmondt
 een variant van de Friese voornaam Wietse